Het ATP-toernooi van Monte Carlo 2008 (met de officiële naam Monte-Carlo Rolex Masters 2008) werd gespeeld van 20 tot en met 27 april 2008. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club in de hoofdstad van Monaco, Monte Carlo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo